Ягодинська сільська рада — Житомирська область, Володарсько-Волинський район
 Ягодинська сільська рада — Житомирська область, Романівський район